

Patronyme 

 Cyrus Bussey (1833-1915), soldat américain et homme politique ;
 Lionel Bussey (1883-1969), ingénieur en mécanique britannique.

Toponymes 

 Bussey, ville américaine dans le comté de Marion, dans l’État de l’Iowa, aux États-Unis

Voir aussi